

Geografia
Hărman – comune della Romania nel distretto di Brașov
Harman – città degli Stati Uniti d'America in Virginia Occidentale
Harman – fiume della Turchia

Persone
Fred Harman – fumettista e animatore statunitense
Gilbert Harman – filosofo e professore universitario statunitense
Graham Harman – filosofo statunitense
Harriet Harman – politica britannica
Jane Harman – politica statunitense
Jennifer Harman – giocatrice di poker statunitense 
Jo Harman – cantautrice britannica
Katie Harman – modella statunitense
Nigel Harman – attore e cantante britannico
Peter Harman – presbitero statunitense
Sabrina Harman – militare statunitense

Altro
Harman International Industries – società di elettronica statunitense